Hackgraben ist ein Gewässername:

 Hackgraben (Innerer Rhein), rechter Zufluss des Inneren Rheins bei Niederhausen, (zum Durchgehenden Altrheinzug, zur Elz) bei Niederhausen, Gemeinde Rheinhausen, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Hackgraben (Kessach), rechter Zufluss der Kessach nach Merchingen, Stadt Ravenstein, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Hackengraben